Ел Харипео има више значења:

 Ел Харипео, Нуево Мундо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Харипео (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику